Le  Championnat du monde A de rink hockey masculin s'est déroulé en 1991 à Oporto et Braga, au Portugal.

Le Portugal remporte à cette occasion sa treizième couronne mondiale, en battant l'équipe des Pays-Bas en finale (7-0).

Participants 
Douze sélections nationales prennent part à cette compétition.

Première phase

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Phase finale

Tableau final

Tableau de classement 

|}

Classement final

Liens externes 
 

1991
Rink hockey
Rink hockey 1991
Sport au Portugal en 1991
Sport en juillet 1991
Compétition internationale de rink hockey au Portugal